Kim Gyu-ri – attrice sudcoreana nata nel giugno 1979
 Kim Gyu-ri – attrice sudcoreana nata nell'agosto 1979